Когольос-Вега () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 50 км². Население — 2068 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Cogollos Vega realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Cogollos Vega
 Web Oficial de Cogollos Vega
 Página dedicada al entorno del Parque Natural de la Sierra de Huétor

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады